Bask – koń, ogier
 Baskowie – naród